Blastoconium är ett släkte av svampar. Blastoconium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Blastoconium